

Бридж-Крік — місто, штат Оклахома
 Бридж-Крік — місто, штат Вісконсин